Le tournoi de squash Al-Ahram International masculin 2001 est l'édition 2001 du tournoi Al-Ahram International qui se déroule devant les pyramides de Gizeh du 3 au . Peter Nicol remporte le titre en battant Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Articles connexes 
 Al-Ahram International

Masculin 2001
PSA World Series 2001
Sport en Égypte en 2001
Sport en septembre 2001